La Serie C1 2004-2005 è stata la 27ª edizione della Serie C1, terzo livello del campionato italiano di calcio, disputata tra il 12 settembre 2004 e il 15 maggio 2005. Si è conclusa con la vittoria della  nel girone A e del  nel girone B.

Stagione 

Il campionato iniziò il 12 settembre 2004, con un ritardo dovuto ai ricorsi seguiti ai processi giudiziari che avevano compromesso le posizioni del blasonato  (che in estate aveva conosciuto il fallimento, con la conseguente perdita del diritto d'iscrizione al campionato di Serie B), e di un  sull'orlo del baratro.

Grazie ad un atto amministrativo straordinario della FIGC, i partenopei ripartirono dalla Serie C1 con la denominazione di Napoli Soccer, in seguito all'adesione al lodo Petrucci che permetteva ad una nuova società cittadina di ripartire da una categoria inferiore a quella in cui si trovava la precedente società dichiarata fallita. Da par loro i lariani, neoretrocessi dalla Serie B 2003-2004 e inizialmente esclusi dalla Federcalcio (che aveva già ripescato in C1 la ), riuscirono in extremis ad ottenere un posto nel torneo grazie a una sentenza del TAR; con i calendari già stilati, la Lega decise di ammettere il  come diciannovesima squadra del girone A.

Le neo-retrocesse dalla Serie B,  e  vennero ripescate nella serie cadetta per il fallimento del sopracitato Napoli e dell'; al loro posto vennero ripescate il  e il , mentre la  non si iscrisse al campionato e, grazie al lodo Petrucci, venne iscritta in Serie C2 2004-2005.

La stagione regolare sorrise a  e , che festeggiarono il ritorno in Serie B rispettivamente dopo 6 e 23 stagioni passate nelle categorie inferiori. Un altro ritorno tra i cadetti lungamente atteso (32 anni) fu quello del , che si aggiudicò i play-off così come l', il quale festeggiò a sua volta il rientro in seconda serie ai danni del Napoli; gli azzurri poterono solamente affidare le loro speranze di promozione a una richiesta di ripescaggio mai esaudita.

A retrocedere direttamente furono , , ai play-out , , , , ma i lariani non si iscrissero alla Serie C2 ripartendo dalla D e quindi fallendo, , , ,  decisero di ripartire dalla Serie C2, i ciociari ripartirono dalla D come il Como, e i marchigiani ripartirono addirittura in Prima Categoria, il Chieti invece venne ripescato.

Girone A 
Doppia promozione dalla C2 alla B a braccetto per  e , che replicano insieme l'andamento della stagione precedente in C2 e tornano in seconda serie dopo, rispettivamente, sei e trentadue anni: i grigiorossi di Giorgio Roselli conquistano la promozione l'8 maggio 2005 contro il , vincendo in casa per 2-1. I virgiliani di Domenico Di Carlo, invece, ai play-off si sbarazzano del  in semifinale e in finale battono, nel derby dell'Oltrepò lombardo, il , vincendo sia all'andata che al ritorno (1-3 al Fortunati; 3-0 al Martelli).

Il , dopo aver perso i play-out contro il , decide di non iscriversi alla C2 e riparte, per la prima volta dal 1938, dai dilettanti: fu fallimento (dichiarato ufficialmente il 22 dicembre 2004) per la squadra lariana che fu abbandonata a stagione in corso da Enrico Preziosi dopo essere stata, solo due anni prima, in Serie A. Retrocessero anche i siciliani del  per mano della , ma anche i pugliesi rifiutarono la C1, ripartendo dalla C2 e aderendo al Lodo Petrucci; gia condannato da tempo il fanalino di coda .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2005-2006.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2005-2006.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Como ha scontato 6 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Cremonese (22)
 Minor numero di sconfitte: Grosseto (6)
 Migliore attacco: Cremonese (58 gol fatti)
 Miglior difesa: Grosseto (17 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Cremonese (+22)
 Maggior numero di pareggi: Fidelis Andria (16)
 Minor numero di pareggi: Cremonese (6)
 Maggior numero di sconfitte: Prato (21)
 Minor numero di vittorie: Fidelis Andria e Vittoria (6)
 Peggiore attacco: Fidelis Andria e Vittoria (24 gol fatti)
 Peggior difesa: Prato (55 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Prato (-26)

Girone B 
Il girone B, abbastanza misto (formate da squadre del Nord mischiate a squadre del Centro e del Sud), è vinto largamente dal , che ritorna in B dopo ventitré anni: decisiva la vittoria dei romagnoli di Leonardo Acori contro il , penultimo in classifica, per 2-1 il 15 maggio; l' vince i play-off, battendo in semifinale la  (che deciderà a fine stagione di aderire al Lodo Petrucci, ripartendo dalla C2) e in finale un  agguerrito più che mai, pronto a tornare frettolosamente in B dopo esser caduto in C1 per la prima volta nella sua storia: l'andata al San Paolo finì 0-0, al ritorno al Partenio vinsero invece gli irpini di Francesco Oddo per 2-1, che tornarono così in seconda serie a solo dodici mesi dalla retrocessione.

La  retrocesse per prima in C2, ma decise di non iscriversi e ripartì dalla Promozione Marche; ai play-out caddero gli stessi neroverdi teatini (contro la ) e  (contro il ). Oltre ai granata emiliani anche  e  decisero di ripartire dalla C2, mentre i ciociari furono esclusi dai professionisti e gli abruzzesi furono ripescati in C1.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2005-2006.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2005-2006.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Sora ha scontato 2 punti di penalizzazione.
La Reggiana ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Chieti è stato poi ripescato in Serie C2 2005-2006.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Rimini (19)
 Minor numero di sconfitte: Rimini (2)
 Migliore attacco: Rimini (50 gol fatti)
 Miglior difesa: Rimini (23 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Rimini (+27)
 Maggior numero di pareggi: Chieti, Foggia e Reggiana (15)
 Minor numero di pareggi: Fermana e Padova (9)
 Maggior numero di sconfitte: Vis Pesaro (19)
 Minor numero di vittorie: Chieti e Vis Pesaro (5)
 Peggiore attacco: Chieti (19 gol fatti)
 Peggior difesa: Fermana (45 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Giulianova (-23)

Note 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2004